Hydropsyche — род ручейников семейства гидропсихиды (Hydropsychidae) подотряда Annulipalpia.

Распространение 
Всесветное. В Европе более 50 видов, в России 17 видов.

Описание 
Средней величины ручейники, длина тела 10 — 15 мм. Переднее крыло от светло-коричневого до средне-коричневого или сероватого, часто с крапинками, пятнами бледно-желтоватого или кремового цвета; анальный угол переднего крыла относительно остроугольный (внешний край крыла может быть слегка вогнутым около анального угла). В задних крыльях закрытая медиальная ячейка; поперечные жилки передних крыльев m-cu и cu раздельны. Развита проэпистернальная щетинистый бородавковидный нарост; формула шпор 2-4-4. Оцеллий нет. Нижнечелюстные щупики состоят из 5 члеников, а нижнегубные — из трёх (у некоторых видов щупики отсутствуют). Средние ноги уплощены. Личинки живут на дне водоёмов с не очень быстрым водотоком.

Систематика 
Насчитывая около 400 видов, Hydropsyche является одним из крупнейших родов ручейников. Этот род единственный среди Hydropsychinae с закрытой медиальной ячейкой в задних крыльях, за исключением Hydronema. Однако есть спорадически встречающиеся виды с открытой медиальной ячейкой заднего крыла. В родовом кластере только Hydropsyche сохранил несколько примитивных состояний основных родовых признаков: присутствует проэпистернальный щетинистый бородавковидный нарост; поперечные жилки передних крыльев m-cu и cu раздельны; медиальная ячейка заднего крыла закрыта; формула шпор 2-4-4. Род имеет только 2 производных признака: редуцированные преанальные придатки и потеря поперечной жилки m-cu в задних крыльях, при этом жилки M и Cu проходят очень близко.

Род включён в родовой кластер, который включает большинство родов подсемейства: Hydropsyche; Orthopsyche; Caledopsyche; Schmidopsyche; Hydronema и Abacaria. Виды в родах характеризуются проэпистернальным щетинистым бородавковидным наростом и четырьмя явно примитивными первичными родовыми признаками, по крайней мере, у Hydropsyche. Преанальные придатки уменьшаются до щетинистых бородавок или возвышений. Виды родов Hydropsyche и Hydronema характеризуются наличием закрытой медиальной ячейки в задних крыльях.

Род был впервые выделен в 1834 году швейцарским энтомологом Франсуа Жюль Пикте де ла Ривом (1809—1874). Его типовой вид  был указан в качестве такового лишь в 1944 году.

 H. abella DG Denning, 1952
 H. abyssinica DE Kimmins, 1963
 H. acinoxas H Malicky, 1981
 H. acuta AV Martynov, 1909
 H. adrastos H Malicky & P Chantaramongkol, 1996
 H. adspersa L Navas, 1932
 H. adunotensis W Mey, 2002
 H. aenigma Schefter, Wiggins & Unzicker, 1986
 H. aerata HH Ross, 1938
 H. afghanistanica F Schmid, 1963
 H. aiakos H Malicky, 1997
 H. akseki F Sipahiler, 2004
 H. alabama PK Lago & SC Harris, 1991
 H. alaca H Malicky, 1974
 H. alanya F Sipahiler, 1987
 H. alarensis F Sipahiler, 2004
 H. albicephala K Tanida, 1986
 H. alhedra HH Ross, 1939
 H. alternans (Walker, 1852)
 H. alvata DG Denning, 1949
 H. alluaudina (L Navas, 1931)
 H. ambigua F Schmid, 1973
 H. amblis HH Ross, 1938
 H. ambonensis W Mey, 1998
 H. anachoreta W Mey & R Jung, 1986
 H. ancestralis (HH Ross & JD Unzicker, 1977)
 H. ancorapunctata K Tanida, 1986
 H. andersoni DG Denning, 1983
 H. angkangensis H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. angulata (L Navas, 1934)
 H. angustipennis (J. Curtis, 1834)
 H. annulata (Ulmer, 1905)
 H. aphrodite H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. appendicularis AV Martynov, 1931
 H. arcturus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. ardens R McLachlan, 1875
 H. ares H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. argos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. arinale HH Ross, 1938
 H. arion H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. arkas H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. asiatica Ulmer, 1905
 H. askalaphos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. askanios H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. asklepios H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. asopos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. assarakos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. astraios H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. astyanax H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. athamas H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. athene H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. atlas H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. atreus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. atropos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. attis H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. augeias H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. auricolor Ulmer, 1905
 H. auricoma EJ Hare, 1910
 H. autolykos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bacanensis W Mey, 1998
 H. bacchus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. baimaii H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. banksi DE Kimmins, 1955
 H. bassi Flint, Voshell & Parker, 1979
 H. batavorum L Botosaneanu, 1979
 H. battillosa W Mey, 2002
 H. battos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. baubo H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. belos H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. betteni HH Ross, 1938
 H. bias H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bidens HH Ross, 1938
 H. bidentata DG Denning, 1948
 H. bifurcata W Mey, 1990
 H. binaria W Mey, 1996
 H. bitlis H Malicky, 1986
 H. biton H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bonadea H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bonuseventus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bootes H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. boreas H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. botosaneanui M Marinkovic-Gospodnetic, 1966
 H. breviculata M Kobayashi, 1987
 H. brevis Mosely, 1930
 H. briareus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. briseus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. bronta HH Ross, 1938
 H. brontes H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. broteas H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. brueckmanni W Mey, 1995
 H. brunneipennis OS Flint & WL Butler, 1983
 H. bryanti Banks, 1939
 H. buenafei W Mey, 1998
 H. buergersi Ulmer, 1915
 H. bujnurdica L Botosaneanu, 1998
 H. bulbifera R McLachlan, 1878
 H. bulgaromanorum H Malicky, 1977
 H. busiris H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. butes H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. buyssoni Ulmer, 1907
 H. bwambana Mosely, 1939
 H. cacus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. calawiti W Mey, 1995
 H. californica Banks, 1899
 H. camillus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. carina (F Gui & L Yang, 1999)
 H. carolae J Olah & KA Johanson, 2008
 H. carolina Banks, 1938
 H. catawba HH Ross, 1939
 H. cebuensis W Mey, 1998
 H. celebensis Ulmer, 1951
 H. centra HH Ross, 1938
 H. cerva Y Li et L Tian, 1990
 H. cetibeli H Malicky & F Sipahiler, 1993
 H. cipus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. cirali F Sipahiler, 2004
 H. claviformis W Mey, 1996
 H. clavulata L Yang & W Yang, 2005
 H. clitumnus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. closi Navas, 1927
 H. cockerelli Banks, 1905
 H. columnata AV Martynov, 1931
 H. complicata Banks, 1939
 H. compressa (Y Li & L Tian, 1990)
 H. confusa (Walker, 1852)
 H. consanguinea R McLachlan, 1884
 H. contubernalis R McLachlan, 1865
 H. cora DG Denning, 1973
 H. cornuta AV Martynov, 1909
 H. cuanis HH Ross, 1938
 H. curvativa (Y Li & L Tian, 1990)
 H. cyrnotica L Botosaneanu & J Giudicelli, 1981
 H. charon H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. cheilonis HH Ross, 1938
 H. chengdu J Olah & KA Johanson, 2008
 H. chiron H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. dampfi (HH Ross & JD Unzicker, 1977)
 H. davisi W Mey, 1998
 H. debirasi H Malicky, 1974
 H. decalda HH Ross, 1947
 H. declinans W Mey, 1990
 H. decora L Navas, 1932
 H. delrio HH Ross, 1941
 H. demavenda H Malicky, 1977
 H. demora HH Ross, 1941
 H. depravata HA Hagen, 1861
 H. dhusaravarna F Schmid, 1975
 H. dicantha HH Ross, 1938
 H. dido H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. didyma W Mey, 1999
 H. difficultata M Kobayashi, 1984
 H. dike H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. diktynna H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. diktys H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. dilatata K Tanida, 1986
 H. dinarica M Marinkovic-Gospodnetic, 1979
 H. discreta B Tjeder, 1952
 H. dispater H Malicky & W Mey, 2000
 H. ditalon (L Tian & Y Li, 1988)
 H. djabai F Schmid, 1959
 H. doctersi Ulmer, 1951
 H. doehleri W Tobias, 1972
 H. dolichenus H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. dolon H Malicky & W Mey, 2000
 H. dolosa Banks, 1939
 H. dorata DG Denning, 1983
 H. effusa W Mey, 1996
 H. ekaropa Olah & Schefter, 2008
 H. eliphas H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 H. elissoma HH Ross, 1947
 H. elmali F Sipahiler, 2004
 H. emarginata L Navas, 1923
 H. erythrophthalma R McLachlan, 1875
 H. esfahanica W Mey, 2004
 H. etnieri (GA Schuster & A Talak, 1977)
 H. excavata (DE Kimmins, 1962)
 H. excelsa W Mey, 1990
 H. exocellata L Dufour, 1841
 H. fascelina W Mey, 1998
 H. fasciolata L Navas, 1926
 H. fattigi HH Ross, 1941
 H. faurai L Navas, 1925
 H. fenestra PK Lago & SC Harris, 2006
 H. fezana L Navas, 1932
 H. flinti H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. flintorum J Olah & KA Johanson, 2008
 H. flynni K Korboot, 1964
 H. fontinalis Zamora-Munoz & Gonzalez, 2002
 H. forcipata Ulmer, 1930
 H. formosae M Iwata, 1928
 H. formosana Ulmer, 1911
 H. franclemonti OS Flint, 1992
 H. frisoni HH Ross, 1938
 H. fryeri Ulmer, 1915
 H. fukienensis F Schmid, 1965
 H. fulvipes (J. Curtis, 1834)
 H. fumata W Tobias, 1972
 H. furcula L Tian & Y Li, 1985
 H. gautamittra F Schmid, 1961
 H. gekilara J Olah & PC Barnard, 2008
 H. gemecika H Malicky, 1981
 H. gemellata W Mey, 1998
 H. gereckei GP Moretti, 1991
 H. germanorum W Mey, 1998
 H. gerostizai W Mey, 1998
 H. gifuana Ulmer, 1907
 H. gkarmai H Malicky, 2007
 H. grahami Banks, 1940
 H. guttata FJ Pictet, 1834
 H. gyantsana J Olah & KA Johanson, 2008
 H. hackeri W Mey, 1998
 H. hadimensis F Sipahiler, 2004
 H. hageni Banks, 1905
 H. hainanensis (Y Li & L Tian, 1990)
 H. halconensis W Mey, 2002
 H. hamifera Ulmer, 1905
 H. harpagofalcata W Mey, 1995
 H. hedini KH Forsslund, 1935
 H. hirta S Jacquemart & B Statzner, 1981
 H. hobbyi Mosely, 1951
 H. hoffmani HH Ross, 1962
 H. homunculus F Schmid, 1965
 H. hreblayi W Mey, 1998
 H. iberomaroccana MA Gonzalez & H Malicky, 1999
 H. igunapali J Olah & PW Schefter, 2008
 H. imitatella W Mey, 2002
 H. impula DG Denning, 1948
 H. incognita T Pitsch, 1993
 H. incommoda HA Hagen, 1861
 H. indica C Betten, 1909
 H. infernalis F Schmid, 1952
 H. initiana W Mey, 1998
 H. injusta Banks, 1938
 H. instabilis (J. Curtis, 1834)
 H. intrica DG Denning, 1965
 H. iokaste H Malicky, 1999
 H. irroratella Ulmer, 1951
 H. isip Arefina, Minakawa & Nozaki, 2004
 H. isolata Banks, 1931
 H. jaechi H Malicky, 2001
 H. januha J Olah & PC Barnard, 2008
 H. javanica Ulmer, 1905
 H. jeanneli Mosely, 1939
 H. jordanensis B Tjeder, 1946
 H. kalliesi W Mey, 1999
 H. kamenga J Olah & PW Schefter, 2008
 H. kangra J Olah & PC Barnard, 2008
 H. katugahakanda F Schmid, 1958
 H. kazdagensis F Sipahiler, 2004
 H. kaznakovi AV Martynov, 1915
 H. kebab H Malicky, 1974
 H. keoda J Olah & KA Johanson, 2008
 H. kepez F Sipahiler, 2004
 H. keralana J Olah & PC Barnard, 2008
 H. khasigiri J Olah & PC Barnard, 2008
 H. kimminsi (K Kumanski, 1979)
 H. kinzelbachi H Malicky, 1980
 H. kiogupa J Olah & PW Schefter, 2008
 H. kirikhan F Sipahiler, 1998
 H. kitutuensis (G Marlier, 1962)
 H. klefbecki B Tjeder, 1946
 H. kleobis H Malicky, 2001
 H. klimai W Mey, 1999
 H. kocaki F Cakin, 1982
 H. kottos H Malicky, 2004
 H. kozhantschikovi AV Martynov, 1924
 H. krassimiri H Malicky, 2001
 H. kreuzbergorum W Mey & R Jung, 1989
 H. lagranja L Botosaneanu, 1999
 H. leonardi HH Ross, 1938
 H. lepnevae L Botosaneanu, 1968
 H. leptocerina L Navas, 1917
 H. lianchiensis (Y Li & L Tian, 1990)
 H. lobata R McLachlan, 1884
 H. lobulata AV Martynov, 1936
 H. lomdom J Olah & KA Johanson, 2008
 H. longifurca DE Kimmins, 1957
 H. longindex L Botosaneanu & Z Moubayed, 1985
 H. longipalpis Banks, 1920
 H. lundaki P Chvojka, 2006
 H. luzonica W Mey, 1990
 H. macleodi OS Flint, 1965
 H. machaon H Malicky, 2001
 H. maderensis HA Hagen, 1865
 H. mahrkusha F Schmid, 1959
 H. malassanka F Schmid, 1958
 H. malformis (Y Li, 1993)
 H. malickyi W Mey, 1998
 H. mangyanica W Mey, 2002
 H. maniemensis G Marlier, 1961
 H. marceus SH Scudder, 1890
 H. marlieri S Jacquemart & B Statzner, 1981
 H. maroccana L Navas, 1936
 H. marqueti L Navas, 1907
 H. martynovi L Botosaneanu, 1968
 H. masula J Olah & KA Johanson, 2008
 H. maura L Navas, 1932
 H. mauritiana R McLachlan, 1871
 H. meyi J Olah & KA Johanson, 2008
 H. mindanensis W Mey, 1998
 H. mindorensis W Mey, 1995
 H. minutanga J Olah & KA Johanson, 2008
 H. mississippiensis OS Flint, 1972
 H. mizora J Olah & PW Schefter, 2008
 H. modesta L Navas, 1925
 H. mokaensis S Jacquemart, 1960
 H. morettii R de Pietro, 1996
 H. morla H Malicky & A Lounaci, 1987
 H. morosa HA Hagen, 1861
 H. moselyi DE Kimmins, 1962
 H. mostarensis F Klapalek, 1898
 H. muelleri W Mey, 1998
 H. mutensis F Sipahiler, 2004
 H. nadire F Sipahiler, 2004
 H. namea J Olah & PC Barnard, 2008
 H. namwa Mosely, 1939
 H. napaea W Mey, 1996
 H. narayana J Olah & KA Johanson, 2008
 H. nasuta Ulmer, 1930
 H. naumanni W Mey, 1998
 H. negrosensis W Mey, 1998
 H. nepalarawa J Olah & KA Johanson, 2008
 H. nervosa F Klapalek, 1899
 H. nevoides H Malicky & P Chantaramongkol, 2000
 H. newae F Kolenati, 1858
 H. nitida (Ulmer, 1912)
 H. noonadanae (H Malicky, 2009)
 H. nuristanica F Schmid, 1963
 H. obscura L Navas, 1928
 H. occidentalis Banks, 1900
 H. occulta (EJ Hare, 1910)
 H. operta (SH Scudder, 1877)
 H. opthalmica OS Flint, 1965
 H. orakaivai (DE Kimmins, 1962)
 H. orbiculata Ulmer, 1911
 H. orduensis F Sipahiler, 1987
 H. orectis W Mey, 1999
 H. orientalis AV Martynov, 1934
 H. ornatula R McLachlan, 1878
 H. orris HH Ross, 1938
 H. oslari Banks, 1905
 H. palawanensis W Mey, 1998
 H. palpalis L Navas, 1936
 H. pallipenne Banks, 1938
 H. papuana (K Kumanski, 1979)
 H. patera GA Schuster & DA Etnier, 1978
 H. pellucidula (J. Curtis, 1834)
 H. penicillata AV Martynov, 1931
 H. perelin H Malicky, 1987
 H. perfuscata W Mey, 1995
 H. peristerica L Botosaneanu & M Marinkovic-Gospodnetic, 1968
 H. perseus H Malicky, 2001
 H. phalerata HA Hagen, 1861
 H. philo HH Ross, 1941
 H. piatrix HH Ross, 1938
 H. pictetorum L Botosaneanu & F Schmid, 1973
 H. placoda HH Ross, 1941
 H. plana KH Forsslund, 1936
 H. plesia L Navas, 1934
 H. pluvialis L Navas, 1932
 H. polyacantha Y Li & L Tian, 1989
 H. potomacensis OS Flint, 1965
 H. poushyamittra F Schmid, 1961
 H. propinqua Ulmer, 1907
 H. protis HH Ross, 1938
 H. pungentis (Y Li, 1993)
 H. punica H Malicky, 1981
 H. pygmalion H Malicky, 2001
 H. pylades H Malicky, 2001
 H. quadrata (Y Li & D Dudgeon, 1990)
 H. rakshakaha J Olah, 1994
 H. reciproca (Walker, 1852)
 H. renschi W Mey, 1999
 H. resmineda H Malicky, 1977
 H. ressli H Malicky, 1974
 H. retronsis Y Li & L Tian, 1996
 H. rhadamanthys H Malicky, 2001
 H. rhomboana AV Martynov, 1909
 H. rizali Banks, 1937
 H. rossi Flint, Voshell & Parker, 1979
 H. rotosa HH Ross, 1947
 H. sabronensis (DE Kimmins, 1962)
 H. sagittata AV Martynov, 1936
 H. saimbeyli F Sipahiler, 2004
 H. sakarawaka F Schmid, 1959
 H. salihli F Sipahiler, 2004
 H. salki W Mey, 1998
 H. sangbung J Olah & KA Johanson, 2008
 H. sappho H Malicky, 1976
 H. saranganica Ulmer, 1951
 H. sarpedon H Malicky, 2001
 H. sattleri W Tobias, 1972
 H. saxonica R McLachlan, 1884
 H. scalaris HA Hagen, 1861
 H. sciligra H Malicky, 1977
 H. scudderi TDA Cockerell, 1909
 H. schintlmeisteri W Mey, 1990
 H. secondaria W Mey, 1998
 H. selysi Ulmer, 1907
 H. semkala J Olay & KA Johanson, 2008
 H. seramensis W Mey, 1998
 H. serpentina F Schmid, 1965
 H. setensis M Iwata, 1927
 H. shillonga J Olah & PC Barnard, 2008
 H. shizongensis (F Gui & L Yang, 1999)
 H. sikkimensis W Mey, 1996
 H. silfvenii Ulmer, 1906
 H. siltalai W Doehler, 1963
 H. simulans HH Ross, 1938
 H. simulata Mosely, 1942
 H. sinopensis F Sipahiler, 2004
 H. sinuata L Botosaneanu & M Marinkovic-Gospodnetic, 1968
 H. sirimauna W Mey, 1998
 H. slossonae Banks, 1905
 H. smetanini (AP Nimmo, 1995)
 H. smiljae M Marinkovic-Gospodnetic, 1979
 H. soinha J Olah & KA Johanson, 2008
 H. sparna HH Ross, 1938
 H. speciophila W Mey, 1981
 H. spinata M Kobayashi, 1987
 H. spiritoi GP Moretti, 1991
 H. staphylostirpis W Mey, 1998
 H. stimulans R McLachlan, 1878
 H. striata (DE Kimmins, 1962)
 H. striolata L Navas, 1934
 H. subalpina L Botosaneanu & J Giucelli, 2004
 H. sulana W Mey, 1998
 H. sultanensis F Sipahiler, 2007
 H. supersonica H Malicky, 1981
 H. suppleta W Mey, 1998
 H. tabacarui L Botosaneanu, 1960
 H. tabulifera F Schmid, 1963
 H. taiwanensis W Mey, 1998
 H. talautensis W Mey, 1999
 H. tana HH Ross, 1938
 H. tanua J Olah & PC Barnard, 2008
 H. tanung Olah & Johanson, 2008
 H. tapena DE Kimmins, 1957
 H. tenuis L Navas, 1932
 H. teruela H Malicky, 1980
 H. testacea (L Navas, 1933)
 H. tetrachotoma (Y Li & L Tian, 1990)
 H. theman H Malicky & P Chantaramongkol, 2009
 H. theodoriana L Botosaneanu, 1974
 H. tibetana F Schmid, 1965
 H. tibilais R McLachlan, 1884
 H. tigrata H Malicky, 1974
 H. toschiae DG Denning, 1965
 H. trifora (Y Li & L Tian, 1990)
 H. trimonticola W Mey, 1996
 H. tritiyaha J Olah & PC Barnard, 2008
 H. tubulosa (Y Li & L Tian, 1990)
 H. ulmeri (AV Martynov, 1935)
 H. ungulata (Ulmer, 1906)
 H. unitaria W Mey, 1990
 H. urgorrii MA Gonzalez & H Malicky, 1980
 H. uvana W Mey, 1995
 H. valanis HH Ross, 1938
 H. valkanovi K Kumanski, 1974
 H. valvata AV Martynov, 1927
 H. vanaca DG Denning, 1965
 H. vasuomittra F Schmid, 1961
 H. venada HH Ross, 1941
 H. ventura HH Ross, 1941
 H. venularis Banks, 1914
 H. vespertina OS Flint, 1967
 H. vexa HH Ross, 1938
 H. vialigni W Mey, 1998
 H. viduata Ulmer, 1912
 H. vietnamensis W Mey, 1995
 H. villica W Mey, 1990
 H. volitans L Navas, 1924
 H. vulpina L Navas, 1934
 H. wadimusae H Malicky, 2001
 H. walkeri C Betten & Mosely, 1940
 H. waltoni AV Martynov, 1930
 H. wamba Mosely, 1939
 H. winema DG Denning, 1965
 H. wittei G Marlier, 1943
 H. xenga J Olah & KA Johanson, 2008
 H. yaeyamensis (K Tanida, 1986)
 H. yahfufah H Malicky, 2001
 H. yathetima J Olah & PW Schefter, 2008
 H. yenisar F Sipahiler, 2004
 H. yukaritepe F Sipahiler, 2004

Примечания

Ссылки 
 Fauna Europaea: Hydropsyche
 bugguide.net: Hydropsyche
 Hydropsychidae — Tree of Life

Гидропсихиды
Роды ручейников